Breakdance — estilo de dança urbana
 Break (canção) — da banda Three Days Grace
 Break (snooker) — série de colocações consecutivas de bolas nos buracos da mesa
 Break (tecla)
 Brake — carruagem do século XIX

Desambiguações de música